

Letteratura 
 The Fly on the Wall – romanzo di Tony Hillerman del 1971

Musica 
 Fly on the Wall – brano degli XTC del 1982, dall'album English Settlement
 Fly on the Wall – album degli AC/DC del 1985
 Fly on the Wall – video degli AC/DC del 1985
 Fly on the Wall: B Sides & Rarities – album di Paul Weller del 2003
 Fly on the Wall – brano delle t.A.T.u. del 2008, dall'album Vesëlye ulybki
 Fly on the Wall – singolo di Miley Cyrus del 2008, dall'album Breakout
 Fly on the Wall – album di Bobby V del 2011